L'édition 2019 du tournoi de tennis de Shenzhen se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Aryna Sabalenka s'impose en finale du simple, Peng Shuai et Yang Zhaoxuan en finale du double.

Faits marquants

Lauréates 
En simple, la Biélorusse Aryna Sabalenka remporte son  en battant en finale l'Américaine Alison Riske (4-6, 7-6, 6-3).

En double, les Chinoises Peng Shuai et Yang Zhaoxuan remporte la finale face à la paire tchéquie-chinoise Voráčová-Ying-Ying (6-4, 6-3). Il s'agit de leur  et  titre respectif, de leur premier titre ensemble et du  de Peng Shuai à Shenzhen (édition de 2017).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2019
Shenzhen
Tennis en Chine en 2019
Tennis en janvier 2019